Bombon, commune française de Seine-et-Marne
Bombon (Philippines), commune des Philippines
Bombon le chien, un film argentin sorti en 2004

Homonymie de toponyme